

Localitzacions 
 Black Mesa (Oklahoma), en Colorado, Nou Mèxic, i el punt més alt a Oklahoma
 Black Mesa Test Range, unes instal·lacions de prova de coets als EUA
 Black Mesa (Comtats Apache-Navajo, Arizona), una zona muntanyosa amb carbó a les comarques de Navajo i Apache, Arizona
 Black Mesa (Comtat Navajo, Arizona), en les Muntanyes Blanques

Videojocs 
 Black Mesa Research Facility, un complex d'investigació científica a Nou Mèxic al videojoc Half-Life
 Black Mesa East, una base de resistència fictícia a l'Europa de l'Est a Half-Life 2
 Black Mesa (videojoc), un remake del videojoc Half-Life